Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2014/15 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2014/15 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der Mátyásföldi Lawn Tenis Club mit 14 eingesetzten Spielern auskam, bestritten bei Szombathelyi MÁV Haladás VSE 27 Spieler mindestens einen Wettkampf. Insgesamt kamen 197 Spieler zum Einsatz, von denen 51 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Gergely Kántor (Aquaprofit NTSK) mit 8 Punkten aus 9 Partien. Gábor Papp (ASE Paks) erreichte 7,5 Punkte aus 9 Partien, Robert Markuš (Aquaprofit NTSK) 7 Punkte aus 9 Partien. Mit Flórián Kaczúr, István Csom (beide ASE Paks), Luka Lenič, Valér Krutti, Alexei Schirow, Péter Zsirai, Bianka Havanecz (alle Aquaprofit NTSK), Ádám Markos (Dunaharaszti Munkás Testedző Kör) und Novak Cabarkapa (Makói Spartacus Vasas Sportegyesület) erreichten neun Spieler 100 %, von diesen spielte Kaczúr vier Partien, Lenič und Krutti je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2014; AUT = Österreich, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, JOR = Jordanien, LAT = Lettland, MNE = Montenegro, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

ASE Paks

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Mátyásföldi Lawn Tenis Club

Budapesti Titánok Sportegyesület

Pénzügyőr Sport Egyesület

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club

Szigetszentmiklósi Sakk Egylet

Bemerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2014
Schach 2015